Список 2005 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 2005 году.

Январь 
 1 января
 Окончательный ребрендинг международного телеканала «Fox Kids» в «Jetix».
 Смена логотипа телеканала «Rambler Телесеть».

 3 января — На «Первом канале» показали полнометражный мультфильм «Шрек».

 9 января — На телеканале «Раз в неделю» впервые показан полнометражный мультфильм «В поисках Немо».

 10 января — Начало вещания в Европе международного телеканала «Eurosport 2».
 Начало вещания французских музыкальных телеканалов M6 Music Black и M6 Music Rock.
 31 января — Начало вещания православного телеканала «Союз», принадлежащего Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви.

Февраль 
 1 февраля — Начало вещания белорусского международного телеканала «Беларусь ТВ».
 20 февраля — Начало вещания российского телеканала «Звезда» на 57 ТВК в Москве, курирующий медиа-группе одноимённого телеканала. В первый день вещания показан документальный фильм о работе пожарных.
 21 февраля — Харьковский телеканал «Фаворит-ТВ» начал ретрансляцию телеканала «Тонис».

Март 
 1 марта
 Начало вещания российского развлекательного телеканала «Юмор Вох».
 Смена оформления канала «НТВ».
 Повторная смена оформления канала «СТС».
 5 марта — Последний день вещания первого московского телеканала «М1».
 6 марта — Начало вещания Домашний..
 14 марта — Смена логотипа международного телеканала «Zee TV».
 21 марта — Прекращение вещания новосибирских телеканалов «НТН-4» и «НТН-12».
 24 марта —  Премьера сериала «Офис» на «NBC».
 31 марта — Начало вещания французского телеканала «W9».

Апрель 
 1 апреля
 В России запущен международный телеканал «Cartoon Network».
 «Первый канал» отмечал свой юбилей — 10 лет в эфире.
 9 апреля — Начало вещания румынского музыкального телеканала «UTV».
 20 апреля — Смена логотипа на российском телеканале «НТВ», шарик стал тёмно-зелёного цвета.
 23 апреля — На российском телеканале «ТНТ» вышел первый выпуск юмористической передачи «Comedy Club».
 25 апреля — Начало вещания польского телеканала «TVP Kultura».
 29 апреля — Вышел последний выпуск программы «Окна» на ТНТ.

Май 
 2 мая — Начало вещания чешского информационного телеканала «ČT24».
 3 мая — Начало вещания российского телеканалов «Drive», «Здоровое ТВ», «Охота и рыбалка» и «Ретро ТВ».
 9 мая — Телеканал «Звезда» перешёл на круглосуточное вещание.
 30 мая — Начало вещания украинского спортивного телеканала «Мегаспорт».

Июнь 
 1 июня — Начало вещания российского музыкального телеканала «Bridge TV».
 14 июня — Начало вещания красноярского телеканала «Енисей».
 15 июня — Начало вещания международного телеканала о моде «World Fashion Channel».
 20 июня — Начало вещания украинского телеканала «К1» на частоте телеканала «КТМ».
 30 июня — Начало вещания американского телеканала «Logo».

Июль 
 1 июля
 Начало вещания спортивного телеканала «Планета Спорт», международной версии телеканала — «Спорт».
 На «Первом канале» показан последний выпуск «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем.
 2 июля — На «Первом канале» показан последний выпуск «Слабое звено» с Марией Киселёвой.
 4 июля — Начало трансляции программ телеканала «MTV Россия» на украинском музыкальном телеканале «Enter Music».
 5 июля — Начало вещания красноярского телеканала «ОРТВ» на частоте «34 канала».
 26 июля — Начало вещания телеканала «TVCI» — международной версии телеканала «ТВ Центр».
 28 июля — Начало вещания православного телеканала «Спас».
 29 июля — На «Первом канале» показан последний выпуск «Пять Вечеров» с Андреем Малаховым.

Август 
 1 августа 
 Начало вещания музыкального телеканала «A-One».
 Началось вещание украинского женского телеканала «К2» на частоте телеканала «IVK».
 2 августа — На «Первом канале» вышло судебное шоу «Федеральный судья».
 15 августа — Смена логотипа и названия телеканала «ДТВ-Viasat» на «DTV-Viasat».
 22 августа 
 Смена логотипа и оформления на «СТС», а также смена логотипа региональных станций телеканала «СТС».
 Смена логотипа и названия челябинского «Областного канала» в «ОТВ».
 24 августа — Смена логотипа украинского телеканала «Первый национальный».
 28 августа 
 Прекращение вещания иркутской телекомпании «Пионер» в Иркутске, Ангарске и Шелехове после продажи медиахолдингу «Региональная медиагруппа».
 На «Первом канале» вышел последний выпуск программы Дог-шоу «Я и моя собака» с Михаилом Ширвиндтом.
 29 августа
 Начало вещания азербайджанского телеканала «İctimai TV».
 Начало вещания в России международного телеканала «Eurosport 2».
 Смена оформление российского «Первого канала».
 30 августа — Программа «Пять вечеров» поменяла формат на более мрачную и скандальную тематику программы. Руководством телеканала было принято решение об изменении названия программы на «Пусть говорят». Ток-шоу «Пусть говорят» акцентируется больше на частных историях, зачастую связанных с жестокостью и скандалами. Однако в декабре этого же года был показан специальный выпуск, где произошёл спор между экстрасенсом Анатолием Кашпировским и питерским сексологом Игорем Князькиным, переросший в серьёзную потасовку.

Сентябрь 
 1 сентября 
 Смена логотипа и оформления телеканала «Муз-ТВ», логотип стал с 5 звёздами внизу.
 Смена логотипа и оформления телеканала «7ТВ», логотип стал оранжевый кружок с белой цифрой 7.
 Смена логотипа молодёжного телеканала «О2ТВ».
 3 сентября — Начало вещания таджикского государственного телеканала «ТВ Сафина» на месте телеканала «Шабакаи 2».
 5 сентября
 Премьера сериала «Не родись красивой» на «СТС».
 Смена оформления телеканала «НТВ» и смена логотипа телеканала «НТВ-Мир», шарик стал тёмно-зелёного цвета и прямоугольник стал узким.
 Начало вещания балтийского телеканала «REN TV Baltic» в тестовом режиме.
 Смена логотипа и названия краснодарского телеканала «НТК» в «СТС-Кубань».
 Начало вещания красноярского телеканала «ТНТ-Красноярск».
 Начало вещания казанского телеканала «ТНТ-Казань».
Смена оформления украинского музыкального телеканала «М1».
 17 сентября — В программе «Кто хочет стать миллионером» произошли изменения: изменилось денежное дерево, главный приз (1 000 000) был увеличен в три раза (3 000 000), несгораемые суммы хоть и остались на прежнем месте (правильные ответы на 5 и 10 вопросы), но изменилось количество денег (5 000 и 100 000 рублей соответственно).
 19 сентября — Смена логотипа украинского «Нового канала».
 25 сентября — На «Первом канале» выходит первый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Большие гонки».
 30 сентября — Смена названия болгарского телеканала «Триада ТВ» в «GTV».

Октябрь 
 1 октября
 Начало вещания международного русскоязычного фильмового телеканала «TV1000 Русское кино».
 Основание компании НАО «Национальная спутниковая компания», которые будет делить возможности смотреть спутниковое вещание под маркой «Триколор ТВ», делить количество абонентов, пакеты телеканалов, обменять устаревшие приёмники на новые и приобретать новые приёмники для просмотра. Также дарить приёмники для просмотра и оплачивать услуги «Триколор ТВ», если можно указать по номеру абонентского договора. Таким образом, начало тестовое вещание российского информационного телеканала «Инфоканал Триколор ТВ»
 15 октября — Начало вещания польского спортивного телеканала «Polsat Sport Extra».

Ноябрь 
 1 ноября
 Начало вещания документально-познавательного телеканала «24 Док».
 Начало вещания кино-канала «Наше новое кино».
 7 ноября
 Начало вещания частного болгарского телеканала «TV 7».
 Начало вещания испанского частного телеканала «Cuatro».
 29 ноября — Начало вещания норвежского спортивного телеканала «Viasat SportN».

Декабрь 
 1 декабря 
 Hачало вещания российского музыкального телеканала «VH1 Россия».
 Hачало вещания детского балтийского телеканала «4Multimania».
 Начало вещания российского фильмового, биографического и музыкального телеканалов «Дом кино», «Время» и «Музыка Первого».
 Начало вещания украинского спортивного телеканала «Спорт-1».
 Смена логотипа украинского телеканала «ICTV».
 10 декабря — Начало вещания российского международного информационного телеканала «Russia Today».
 19 декабря 
 ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РЕН ТВ» зарегистрировало товарный знак «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ».
 Смена логотипа телеканала «REN-TV».

Без точной даты 
Начало вещания запорожского регионального телеканала «МТМ».

Без даты 
 Начало вещания хорватского регионального телеканала «TV4R».
 Закрытие азербайджанского телеканала «AzTV 2» и переименование на современное название телеканала «AzTV 1» в «AzTV».
 Начало вещания азербайджанского информационно-развлекательного телеканала «Общественное телевидение Азербайджана».
 Начало вещания самарского регионального телеканала «Губерния».
 Начало вещания сирийского частного телеканала «Cham TV», однако через 8 месяцев был закрыт в связи с отсутствием лицензии на вещание.

Скончались 
 8 марта — Нинель Шахова — ТВ-журналистка и корреспондент программы «Время».
 24 апреля — Аркадий Вайнер — автор идеи телеканала «Дарьял-ТВ»

Примечания 

2005 год